Flatiris är ett släkte av insekter. Flatiris ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Flatiris